Вукашин Марковић се може односити на:

 Вукашин Марковић, револуционар, учесник Октобарске и Кинеске револуције.
 Вукашин Марковић, лекар-дефектолог
 Вукашин Марковић, певач